Carbon é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Carbon (Montana)
Condado de Carbon (Pensilvânia)
Condado de Carbon (Utah)
Condado de Carbon (Wyoming)

Desambiguações de topônimos